Такмичење у дисциплини 50 метара слободно за жене на Светском првенству у пливању 2013. одржано је у оквиру 15 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима у Барселони 3. и 4. августа у вишенаменској Дворани Сант Ђорди.

Земље учеснице 
Учествовало је ... пливача из ... земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(28. јул 2013)

Победнице

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације
Квалификације су одржане у 10:00 по локалном времену,

Полуфинале
Полуфинале је одржано у 18:58 по локалном времену,

Прва полуфинална група

Друга полуфинална група

Финале
Финале је одржано у 18:32 по локалном времену.

Извори

Спољашње везе 

Светско првенство у пливању 2013.